Sodingen steht für:
 Sodingen (Herne), einen Stadtteil von Herne
 Sodingen (Stadtbezirk), einen Stadtbezirk von Herne